

Geografia 
 Saint-Cricq – comune francese nella regione dell'Occitania
 Saint-Cricq-Chalosse – comune francese nella regione della Nuova Aquitania 
 Saint-Cricq-du-Gave – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Saint-Cricq-Villeneuve – comune francese nella regione della Nuova Aquitania